Een chakralaag is volgens de esoterie de natuurlijke verbinding tussen een auralaag en een chakra. In totaal zijn er zeven auralagen en zeven chakra's, wat maakt dat er ook zeven chakralagen zijn:
 Eerste chakralaag, de verbinding tussen het fysiek lichaam en de perineum;
 Tweede chakralaag, de verbinding tussen het emotioneel lichaam en het sacraal;
 Derde chakralaag, de verbinding tussen het ego-lichaam en de zonnevlecht;
 Vierde chakralaag, de verbinding tussen het liefdeslichaam en het hart;
 Vijfde chakralaag, de verbinding tussen het communicatief lichaam en de keel;
 Zesde chakralaag, de verbinding tussen het intuïtief lichaam en het derde oog;
 Zevende chakralaag, de verbinding tussen het goddelijk lichaam en de kruin.

Esoterie
Energetisch lichaam